Horvátország
 Batrina, falu Újkapela községben, Bród-Szávamente megyében

 Románia
 Batrina, () község, Hunyad megyében.